Hagnberg ist der Ortsname von

 Hagnberg (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Hagnberg (Mitterfels), Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hagnberg, historischer Name von Haggnberg, Ortsteil der Gemeinde Neukirchen (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Hagenberg
 Haggenberg